Александр Солдатенков:
 Солдатенков, Александр Владимирович (род. 1988) — российский бобслеист.
 Солдатенков, Александр Евгеньевич (род. 1996) — российский футболист.